Temecula, indijansko selo u okrugu Riverside, Kalifornija.
 Temecula (Kalifornija), Grad u Kaliforniji u okrugu Riverside.